Лунный свет — многозначное словосочетание.

 Лунный свет (астрономия) (; ) — в ночное время свет от естественного спутника Земли — Луны.
 Лунный свет (сборник) (; 1883 и 1888) — сборник новелл французского писателя Ги де Мопассана.
 Лунный свет (Дебюсси) (; 1905) — пьеса для фортепиано французского композитора Клода Дебюсси, часть его «Бергамасской сюиты» (:fr:Suite bergamasque).
 Лунный свет (фильм, 2002) (; 2002) — триллер, Нидерланды — Великобритания — Люксембург — Германия. Режиссёр — Паула ван дер Оест.
 Лунный свет (фильм, 2016) () — американский драматический фильм режиссёра Барри Дженкинса.
 Лунный свет (телесериал) () — мистическо-драматический телесериал, США. Транслировался на канале CBS с 2007 года.
 Лунный свет (песня) — песня, а также клип российской хеви-метал группы «Легион».

См. также 
 Литературные произведения с названием «Лунный свет» в Викитеке.
 Лунный свет в Мобеже () — комедия, Франция, 1962 год.
 Лунный свет и Валентино () — мелодрама, США — Великобритания, 1995 год. Режиссёр — Дэвид Энспо.
 Детективное агентство «Лунный свет» () — детективный сериал с элементами комедии с Брюсом Уиллисом и Сибилл Шепард, США. Транслировался на канале ABC с 1985 по 1989 год.
 Детективное агентство «Лунный свет» — команда КВН из города Белгород.
 Лунный свет: История рабджам Зая-Пандиты — агиографический памятник калмыцкой литературы.
 Moonlight